Операция Provide Hope — операция военно-воздушных сил США по доставке гуманитарной помощи в страны Содружества Независимых Государств, проводившаяся после распада Советского Союза с целью поддержать молодые независимые государства в переходный период становления демократии и перехода к рыночной экономике.

В январе 1992 года на Международной Координационной конференции в Вашингтоне было объявлено об американской помощи России. Пункты назначения помощи определяли Ричард Армитидж от Государственного департамента и Роберт Вольтхёйс от министерства обороны США. Командующим первой фазой операции был назначен командир 60-го транспортного крыла ВВС США полковник Джон Сэмс — младший.

Операция по доставке гуманитарной помощи началась 10 февраля 1992 года. В этот день 12 военно-транспортных самолётов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy («Гэлэкси») и Lockheed C-141 Starlifter («Старлифтер»), базировавшихся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов СНГ: Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинёв, Ереван, Алма-Ату, Душанбе, Ашхабад, Баку, Ташкент, Бишкек. В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов (22 в Россию, по 7 в Армению и Казахстан, 5 в  Украину, по 4 в Туркмению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, по 3 в Киргизию и Молдавию, 2 в Белоруссию) и доставили 2274 тонны гуманитарных грузов. К операции привлекались как самолёты C-5, C-130 и C-141 Военно-воздушных сил США, так и гражданские авиалайнеры, зафрахтованные Министерством обороны США. Первоначально помощь выделялась из запасов, оставшихся после войны в Персидском заливе.

До августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7012 тонн грузов. В июне 1997 года был выполнен 500-й транспортный рейс в рамках операции Provide Hope.

Примечания

Ссылки 
 Fact sheet: Operation Provide Hope — aid to former Soviet republics

Гуманитарные операции
Военно-воздушные силы США
Российско-американские отношения
1992 год в Азербайджане
1992 год в Армении
1992 год в Белоруссии
1992 год в Казахстане
1992 год в Киргизии
1992 год в Молдавии
1992 год в России
1992 год в Таджикистане
1992 год в Туркменистане
1992 год в Узбекистане
1992 год на Украине
Зарубежные операции Вооружённых сил США XX века